Behrendorf (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Behrendorf (Noord-Friesland), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein